João Alves (1925-2013), prélat catholique portugais ;
 João Alves (1949-), footballeur et entraîneur de football brésilien ;
 João Alves (1952-), footballeur international portugais ;
 João Alves (1980-), footballeur international portugais ;
 João Alves de Assis Silva, dit Jô, un footballeur international brésilien né en 1987.